Johann Strauss puede referirse a:
 Johann Strauss, padre (1804-1849), compositor y músico vienés, que popularizó el vals en Europa (Marcha Radetzky).
 Johann Strauss, hijo (1825-1899), compositor y músico austriaco, llamado el Rey del Vals (Danubio Azul).
 Johann Strauss III (1866–1939), compositor austriaco, hijo de Eduard Strauss y nieto de Johann Strauss (padre).
 Orquesta Johann Strauss (1987-), orquesta de cámara neerlandesa fundada por André Rieu.